Сезон 1942—1943 у Національній лізі — 46-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири

Перехідні матчі 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1943
Швейцарія
Швейцарія